A 19. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1931. május 30-án rendezték meg.

Források
https://web.archive.org/web/20110818022440/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1931ind.htm

Indianapolisi 500 mérföldes versenyek
Indianapolisi500